Cosmas- en Damianusvloed is de naam van twee overstromingsrampen op 26 september, de feestdag van Cosmas en Damianus:

Cosmas- en Damianusvloed (1477)
Cosmas- en Damianusvloed (1509)